Oskar je lahko:

 Oskar   - moško ime
 oskar - sladkovodna riba
 oskar - filmska nagrada
 šahovski oskar - nagrada za najboljšega šahista leta